Nieciecza – wieś w Polsce, w woj. małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Żabno
 Nieciecza – dawna gromada
 Nieciecza – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Kwasówka
 Cieki wodne w Polsce
 Nieciecza – potok, dopływ Jezierzycy
 Nieciecza – struga, dopływ Dobrzycy (uchodzi do jez. Machliny Wielkie)
 Nieciecza – struga, dopływ Parsęty
 Nieciecza – dawna odnoga Rudawy w Krakowie

 Zobacz też
 Nieciecz, Niecka